Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrick Rafter che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Byron Black (secondo turno)
 Markus Zoecke (secondo turno)
 Robbie Weiss (quarti di finale)
 Gilad Bloom (primo turno)

 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Patrick Rafter (Campione)
 David Witt (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1993